WOT – Wojska Obrony Terytorialnej
 WOT – Warszawski Ośrodek Telewizyjny
 WOT – Web of Trust
 WOT – World of Tanks – wieloosobowa gra komputerowa z 2011 roku
 WOT – port lotniczy Wang’an
 WOT – weak operator topology (słaba topologia operatorowa)

Zobacz też 
 Wot